D'n Opkikker is een onderscheiding op de maandag voor carnaval in Lampegat aan een voetballer uit het betaald voetbal die langdurig geblesseerd is. De eerste keer dat deze bokaal werd uitgereikt was in 1973 aan Daan Schrijvers van NAC Breda. In 2015 werd de prijs voor het eerst aan een vrouw uitgereikt, Kika van Es. Sinds 2003 wordt de bokaal uitgereikt door Sociëteit D'n Opkikker.

Externe link
 Website D'n opkikker

Cultuur in Eindhoven
Carnaval in Noord-Brabant
Voetbalprijs
Nederlandse prijs